Macnaghten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1830-1913), homme politique anglo-irlandais
 (1807-1888), homme d'affaires et administrateur britannique
 (1722-1761), propriétaire et meurtrier anglo-irlandais
Melville Macnaghten (1853-1921), policier britannique de Scotland Yard 
William Hay Macnaghten (1793-1841), administrateur britannique des Indes

Voir aussi
, clan écossais

Homonymie de patronyme